Кислово́дська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Кисловодськ.

 Кисловодська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Кисловодська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Кисловодська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Кисловодська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Кисловодська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Колишні назви:
 Кисловодська вулиця — колишня назва вулиці Автомеханічна у місті Кривий Ріг.

Вулиці